Gerrard Street – strada di Londra, nel Regno Unito
 Gerrard Street – strada di Toronto, in Canada